Belbeoc'h est un patronyme breton attesté en France, le département du Finistère étant le département le plus représenté.

Il n'y a pas d'accent sur le e qui se prononce toujours 'é' en breton.

"c'h" ne forme qu'une seule lettre de l'alphabet breton et se prononce comme la jota espagnole.

Patronymie 

 Bella Belbéoch (née en 1928), ingénieur, spécialiste antinucléaire.
 Joseph Belbéoch (1895-1944), résistant français.
 Lucie Belbeoch (1995-), véliplanchiste française.
 Patrice Belbéoc'h, champion français de funboard.
 Roger Belbéoch (1921-2010), résistant et homme politique français.
 Roger Belbéoch (1928-2011), physicien, ingénieur, spécialiste antinucléaire.

Voir aussi